Surrender (band), een Nederlandse dialectrockband (Zeeuws)
 Surrender (boek), een roman van de Australische schrijfster Sonya Hartnett

Muziekalbum
 Surrender (The Chemical Brothers), een album uit 1999 van het Britse elektronica duo The Chemical Brothers
 Surrender (Diana Ross), een album uit 1971 van de Amerikaanse zangeres Diana Ross
 Surrender (Debby Boone), een album uit 1983 van de Amerikaanse zangeres Debby Boone
 Surrender (Sarah Brightman), een album uit 1995 van de Britse zangeres Sarah Brightman
 Surrender (Jeff Deyo), een album uit 2005 van de Amerikaanse zanger Jeff Deyo
 Surrender (Javine), een album uit 2004 van de Britse zangeres Javine
 Surrender (Kut Klose), een album uit 1995 van de Amerikaanse R&B-groep Kut Klose
 Surrender (O'Bryan), een album uit 1986 van de Amerikaanse zanger O'Bryan
 Surrender (Hans Christian), een album uit 1996 van de Duitse muzikant Hans Christian
 Surrender (Paint It Black), een ep uit 2009 van de Amerikaanse punkband Paint It Black

Muzieknummer
 Surrender (Billy Talent), een nummer uit 2007 van de Canadese band Billy Talent
 Surrender (Cheap Trick), een nummer uit 1978 van de Amerikaanse rockband Cheap Trick
 Surrender (Electric Light Orchestra), een nummer uit 2006 van de Amerikaanse band Electric Light Orchestra
 Surrender (Jon Anderson), een nummer uit 1982 van de Britse zanger Jon Anderson
 Surrender (Elvis Presley), een nummer uit 1961 van de Amerikaanse zanger Elvis Presley
 Surrender (Diana Ross), een nummer uit 1971 van de Amerikaanse zangeres Diana Ross
 Surrender (Paul Haig), een nummer uit 1993 van de Britse zanger Paul Haig
 Surrender (Kasey Chambers), een nummer uit 2006 van de Australische zanger Kasey Chambers
 Surrender (Laura Pausini), een nummer uit 2002 van de Italiaanse zangeres Laura Pausini
 Surrender (Perry Como), een nummer uit 1946 van de Amerikaanse zanger Perry Como
 Surrender (Swing Out Sister), een nummer uit 1987 van de Britse popgroep Swing Out Sister

Film/televisie
 Surrender (1927), een Amerikaanse film uit 1927 van regisseur Edward Sloman
 Surrender (1931), een Amerikaanse film uit 1931 met onder anderen Ralph Bellamy
 Surrender (1950), een Amerikaanse western uit 1950 met onder anderen John Carroll
 Surrender (1987), een Amerikaanse komedie uit 1987 met onder anderen Sally Field en Michael Caine
 Surrender (2000), een Amerikaanse film uit 2000 met onder anderen Catalina Martone
 Surrender (2003), een Amerikaanse film uit 2003 met onder anderen Katherine Brooks
 Surrender (2009) (ook bekend als Gang Girl), een Amerikaanse film uit 2009 met onder anderen Jesenia Bailey
 Surrender (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER